Dalbenden ist der Familienname folgender Personen:

 Josef (von) Dalbenden (1792–1844), Kammerherr und Ehrenbürger von Cannstatt
 Alfred von Dalbenden (1842–1916), württembergischer Generalmajor